Europese weg 38, een Europese weg
 E38 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 BMW E38, een model uit de BMW 7-serie